Svenska mästerskapet i ishockey 1935 var det 14:e svenska mästerskapet i ishockey. Turneringes överraskning var Klass I-laget Traneberg som tog sig hela vägen till semifinal. Finalen spelades den 22 mars i Lindarängens ispalats mellan AIK från Solna och Hammarby IF Från Stockholm Söderort. AIK vann med 2–1 och gjorde det sista målet i förlängning.

Matchträd

Matcher
Första omgången
24 februari: Tranebergs IF–UoIF Matteuspojkarna 1–0
24 februari: IK Göta–BK Nordia 9–0
2 mars: Nacka SK–Johannes-Pojkarna 2–0
2 mars: Södertälje SK–IFK Mariefred 1–0
10 mars: IK Hermes–Södertälje IF 8–1

Andra omgången
6 mars: Karlbergs BK–IK Göta 3–1
7 mars: Hammarby IF–Nacka SK 10–0
12 mars: AIK–IK Hermes 1–0
12 mars: Tranebergs IF–Södertälje SK 1–0

Semifinaler
13 mars: Hammarby IF–Karlbergs BK 8–0
15 mars: AIK–Tranebergs IF 6–0

Final
22 mars: Hammarby IF–AIK 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1, 0–0)
Hammarbys mål gjordes av Stig Emanuel Andersson och AIK:s båda mål gjordes av Holger Engberg. Matchen spelades i Lindarängens ispalats inför  åskådare.

Se även
 Elitserien i ishockey 1934/1935
 Klass I i ishockey 1934/1935

Referenser

1935 i Sverige
Ishockeysäsongen 1934/1935
1935